Niemcy:
 Benndorf – dzielnica Delitzsch
 Benndorf – dzielnica Frohburg
 Benndorf – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz

Osoby:
 Hans Benndorf – austriacki fizyk
 Otto Benndorf – niemiecki archeolog
 Paul Benndorf – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Beendorf
 Bendorf